Weisshorn (Graubünden), een berg in Graubünden, ten noorden van Arosa
Weisshorn (Wallis), een berg in de Walliser Alpen
Weißhorn (Zuid-Tirol), een berg in Zuid-Tirol
Flüela-Wisshorn, een berg in de Grialetschgroep in Graubünden, 3085 meter
 Penser Weißhorn in Südtirol
 Weißhorn im Südtiroler Unterland
 Weißhorn (1754m) in het Totes Gebirge in Oostenrijk
 Corno Bianco (3434&m) in de Adamello, Italië